Gutiérrez Zamora kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gutiérrez Zamora, Gutiérrez Zamora, ort, Veracruz, 
 Gutiérrez Zamora, Altotonga, ort, Veracruz, 
 Gutiérrez Zamora (kommun), Veracruz, 
 Gutiérrez Zamora, Chiconquiaco, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar